Полторан:
 Полторан (Литвинчук) , Мария Викторовна (род 1988) — белорусская гребчиха-байдарочница.
 Полторан, Иван Яковлевич (1903—1972) — директор Орско-Халиловского металлургического завода.